.

Selon le glossaire ferroviaire des États-Unis, une gondole () est un wagon à toit ouvert utilisé pour le transport de matériaux en vrac. En raison de leurs parois latérales basses, les gondoles conviennent également au transport de cargaisons à haute densité telles que des plaques ou des bobines d'acier, ou d'articles encombrants tels que des sections préfabriquées de voie ferrée. Les gondoles se distinguent des wagons-trémies en ce qu'elles n'ont pas de portes sur leur plancher pour vider la cargaison.

En Australie ces wagons sont appelés wagon ouverts.

Histoire 
Les premières gondoles en Amérique du Nord ont été développées dans les années 1830 et utilisées principalement pour transporter du charbon. Les premières gondoles n'étaient guère plus que wagon plats avec des côtés en bois ajoutés, et étaient généralement petites -  ou moins de longueur et  ou moins de poids. Ces wagons n'étaient pas largement utilisées au début, car elles ne pouvaient être déchargées que par des ouvriers pelletant leur cargaison par main, un processus lent et laborieux. Une solution à ce problème a été développée vers les années 1860 avec la gondole à fond tombant, qui avait des trappes installées dans le sol qui pouvaient être ouvertes à destination, les ouvriers utilisant des pelles pour diriger la cargaison vers les trappes. Il s'agissait d'une amélioration par rapport aux télécabines précédentes, mais nécessitait toujours un déchargement manuel.

Après la guerre civile américaine, les progrès technologiques, en particulier le développement de l'acier, ont permis de nouvelles conceptions de gondoles plus grandes. Les nouvelles gondoles construites avec des côtés et des cadres en acier (bien que le bois ait été conservé pour le revêtement de sol, car il était flexible et peu coûteux à remplacer) étaient souvent construites sur des longueurs comprises entre  et , et leur capacité augmentait progressivement d'environ  à  du début au milieu du 20e siècle. Les gondoles ont commencé à être construites à des fins spécialisées ; en fonction de leur cargaison prévue, les hauteurs latérales peuvent aller de s seulement pour les marchandises en vrac comme le sable, à  ou plus pour les charges telles que les tuyaux, ou plus de  pour les cargaisons légères comme les copeaux. Les gondoles couvertes ont également été développées pour les cargaisons qui devaient être protégées des éléments, comme la nourriture et l'acier fraîchement fabriqué. À partir des années 1950 et 1960, les parois hautes les gondoles étaient utilisées pour le charbon, grâce à une construction structurelle plus robuste et à l'invention des , qui permettaient de vider ces gondoles automatiquement.

Types de wagons

Gondoles "baignoire" 

Dans la seconde moitié du , le transport de charbon est passé des wagons-trémies ouverts aux gondoles à parois hautes. À l'aide d'une gondole, les chemins de fer sont en mesure de transporter une plus grande quantité de charbon par wagon, car les gondoles n'incluent pas l'équipement nécessaire au déchargement. Cependant, étant donné que ces wagons n'ont pas de trappes pour décharger les produits qui y sont expédiés, les chemins de fer doivent utiliser des dumpers de wagons rotatifs (mécanismes qui maintiennent un wagon contre une courte section de voie pendant que le wagon et la voie tournent lentement à l'envers pour vider le wagon) ou d'autres moyens pour les vider. Le terme « baignoire » fait référence à la forme de la voiture.

La gondole à charbon « Rotartife Double » est nécessaire dans cette composition. Le « Rotartife Double » fait référence à cette voiture qui a des attelages rotatifs aux deux extrémités au lieu d'une extrémité.

Wagon à bobines 
Le Wagon à bobines est une gondole modifiée conçue spécifiquement pour transporter des bobines de métal.

Gondoles à ballast 

Les gondoles à ballast transportent ballast. Ces gondoles sont à basculement latéral.

Camion ou wagon de mine 

Un wagon de chemin de fer ouverte (gondole) avec une auge basculante, souvent trouvée dans les mines. Connu au Royaume-Uni sous le nom de tippler ou  wagon et aux États-Unis en tant que mine car.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 
 Berline (mine)
 
 
 
 
 Double-stack
 Wagon-trémie

Liens externes 
 

Wagon